Le Liseur peut faire référence à :

Littérature
 Le Liseur (Der Vorleser en allemand), roman de l'écrivain allemand Bernhard Schlink
 Le Liseur du 6h27, premier roman de l'écrivain français Jean-Paul Didierlaurent publié en 2014

Cinéma
 The Reader, film américain de Stephen Daldry, adapté du roman Le Liseur de Bernhard Schlink

Voir aussi